Cassida leucanthemi  — жук подсемейства щитовок из семейства листоедов.

Распространение 
Встречается в таких странах, как Австрия, Чешская Республика, Франция, Италия (Лигурия), Польша и Испания.

Экология и местообитания 
Кормовые растения — астровые (Asteraceae): нивяник обыкновенный (Leucanthemum vulgare).

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Примечания 

Щитоноски (род)
Животные, описанные в 1995 году